L'edizione 1938-39 della Norgesserien vide la vittoria finale del Fredrikstad.

Classifica finale

Distretto I

Distretto II

Gruppo A

Gruppo B

Distretto III

Distretto IV

Girone A

Girone B

Distretto V

Girone A

Girone B

Distretto VI

Distretto VII

Distretto VIII

Serie finale

Fase preliminare
Per i distretti in cui furono previsti due gruppi, venne organizzato uno spareggio per decretare quale delle due vincitrici avesse accesso alla fase finale.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti
 Campione di Norvegia 1938-39.
, , , , , , , , , ,  e  retrocesse.

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
Eliteserien